Maltees voetbalelftal (mannen)
 Maltees voetbalelftal (vrouwen)